Velika nagrada Azerbajdžana 2019 je četrta dirka svetovnega prvenstva formule 1 v . Odvijala se je 28. aprila 2019 na uličnem dirkališču Baku City Circuit v Bakuju. Zmagal je Valtteri Bottas, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:42,026
|1:41,500
|1:40,495
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:41,614
|1:41,580
|1:40,554
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:42,042
|1:41,889
|1:40,797
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|
|1:41,727
|1:41,388|1:41,069
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
|
|1:42,249
|1:41,870
|1:41,593
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"|
|
|1:42,324
|1:42,221
|1:41,681
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:42,371
|1:42,084
|1:41,886
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:42,140
|1:42,381
|1:42,424
|align="center"|17
|-
!9
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:41,426
|1:41,995
|data-sort-value = "2"|brez časa
|align="center"|8
|-
!10
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:41,936
|1:42,398
|
|align="center"|9
|-
!11
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:42,486
|1:42,477
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:42,154
|1:42,494
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:42,382
|1:42,699
|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:42,630
|
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:43,407
|
|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:43,427
|
|
|align="center"|15
|-
!17
| align="center" |63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
| 
|1:45,062
| 
| 
| align="center" |16
|-
!18
| align="center" |88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|
|1:45,455
| 
| 
| align="center" data-sort-value="21"|PL
|-
!data-sort-value="21"|
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:42,059
|1:42,082
|1:43,068
|align="center" data-sort-value="22"|PL
|-
!data-sort-value="22"|EX
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|1:41,335
|data-sort-value = "2"|brez časa
|
|align="center" data-sort-value = "23"|PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|51
|1:31:52,942
| align="center" |1
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|51
| +1,524
| align="center" |2
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|51
| +11,739
| align="center" |3
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|51
| +17,493
| align="center" |4
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|51
| +1:09,107
| align="center" |8
| align="center" |11
|-
!6
| align="center" |11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||51
| +1:16,416
| align="center" |5
| align="center" |8|-
!7
| align="center" |55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|51
| +1:23,826
| align="center" |9
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault|51
| +1:40,268
| align="center" |7
| align="center" |4|-
!9
| align="center" |18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
| nowrap="" |
|51
| +1:43,816
| align="center" |13
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
| nowrap="" |Alfa Romeo Racing-Ferrari|50
| +1 krog
| align="center" data-sort-value="19" | PL
| align="center" |1'''
|-
!11
| align="center" |23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|
|50
| +1 krog
| align="center" |11
|
|-
!12
| align="center" |99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|50
| +1 krog
| align="center" |17
|
|-
!13
| align="center" |20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|50
| +1 krog
| align="center" |12
|
|-
!14
| align="center" |27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|50
| +1 krog
| align="center" |15
|
|-
!15
| align="center" |63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|
|49
| +2 kroga
| align="center" |16
|
|-
!16
| align="center" |88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|
|49
| +2 kroga
| align="center" data-sort-value="18" |PL
|
|-
!data-sort-value="17"|Ods
| align="center" |10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|38
| Pog. gred
| align="center" data-sort-value="20" |PL
|
|-
!data-sort-value="18"|Ods
| align="center" |8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|38
|Zavore
| align="center" |14
|
|-
!data-sort-value="19"|Ods
| align="center" |26
|data-sort-value="KVY"|
|
|33
| Trčenje
| align="center" |6
|
|-
!data-sort-value="20"|Ret
| align="center" |3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|31
| Trčenje
| align="center" |10
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2019
2019